Proba de spadă feminin la Campionatul Mondial din 2011 s-a desfășurat pe 13 octombrie la Catania, Italia.

Medaliate

Rezultate

Faze finale

Prima jumătate

Prima secțiune

| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 64
| RD2-team01  =  Julia Zuikova
| RD2-score01 = 10
| RD2-seed02  = 32
| RD2-team02  =  Corinna Lawrence
| RD2-score02 = 15

| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Loredana Dinu
| RD2-score03 = 13
| RD2-seed04  = 16
| RD2-team04  =  Monika Sozanska
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Ana Maria Brânză
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 24
| RD2-team06  =  Rossella Fiamingo
| RD2-score06 = 14

| RD2-seed07  = 40
| RD2-team07  =  Ewa Nelip
| RD2-score07 = 7
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  =

A 2-a secțiune

A 2-a jumătate

A 3-a secțiune

A 4-a secțiune

Referințe
 Tablouri competiționale pe fencingworldwide.com
  Clasament final complet la Federația Internațională de Scrimă 

Campionatul Mondial de Scrimă din 2011